Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym 2005 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym w kategorii juniorów, które odbywały się od 28 lutego do 6 marca 2005 w Dom Cardillo Arena w Kitchener.

Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. W mistrzostwach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy na dzień 1 lipca 2004 ukończyli co najmniej 13, ale nie więcej niż 19 lat (21 lat w przypadku łyżwiarzy w parach sportowych i tanecznych).

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Tańcem obowiązkowym był Blues. Z powodu dużej ilości zgłoszonych zawodników w konkurencjach jazdy indywidualnej, kwalifikacje podzielono na grupy (A i B), a nota z kwalifikacji nie była brana pod uwagę w nocie łącznej zawodów.

Przypisy

Bibliografia 
 

2005
2005 w łyżwiarstwie figurowym
2005 w Kanadzie
Łyżwiarstwo figurowe w Kanadzie
Kitchener (Kanada)